Эшкрофт, также А́шкрофт () — английская фамилия. Известные носители:

 Ашкрофт, Нейл (1938—2021) — американский физик.
 Эшкрофт, Джон Дэвид (род. 1942) — американский политик, генеральный прокурор США (2001—2005).
 Эшкрофт, Пегги (1907—1991) — английская актриса.
 Эшкрофт, Ричард (род. 1971) — британский рок-музыкант.
 Эшкрофт, Фрэнсис (род. 1952) — британский биолог.

Примечания